Echenique est un nom d'origine basque. 

Echenique, (Etxenike en basque unifié) signifie "petite maison". Autres variantes : Echeñique, Etchenique, Echeniquez (Etxenikez  en basque unifié).

Patronyme 

 Orlando Ramón Agosti Echenique, général de l'aviation militaire argentine ;
 Alfredo Bryce Echenique, écrivain péruvien ;
 Cecilia Echenique, chanteuse-compositeur-interprète chilienne ;
 Gertrudis Echenique, première dame du Chili entre 1896 et 1901. Femme de Federico Errázuriz Echaurren ;
 Karla Echenique, joueuse de volley-ball dominicaine ;
 José Echenique, joueur de basket-ball vénézuélien ;
 José Rufino Echenique, homme politique péruvien. Président du Pérou en 1851 ;
 Rafael Echenique, golfeur argentin ;
 Benjamín Juárez Echenique, chef d'orchestre mexicain ;
 José Miguel "Negro" Piñera Echenique, musicien chilien ;
 José Piñera Echenique, économiste chilien ;
 Sebastián Piñera Echenique, homme politique chilien, membre du Renouveau national.
 Pablo Echenique Robba, homme politique espagnol, cadre de Podemos
Variante Etchenique, nom de famille notamment porté par :
 Jean-Martin Etchenique, international français de rugby à XV.